Die Liste enthält die offiziellen wie inoffiziellen Länderspiele der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der luxemburgischen Mannschaft angegeben.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der luxemburgischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der luxemburgischen Mannschaft

2006–2023

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise 

Luxemburg
!Landerspiele Frauen
Frauensport in Luxemburg